AXM (revista) (de l'acrònim en anglès dAxiom News''), revista de temàtica gai del Regne Unit
 AXM també és el codi OACI d'AirAsia, aerolínia de baix cost de Malàisia
 axm també és el codi ISO 639-3 de l'armeni mitjà''', antiga llengua literària emprada entre els segles  i  a Armènia i Cilícia